Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Novák (primo turno)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Alexander Popp (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Christian Vinck (quarti di finale)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Jan Siemerink (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2001